Spojení písmen D a N může mít různé významy:

 DN (Diamètre Nominal) – jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí
 doménový nameserver
 kód Světové meteorologické organizace pro Dánsko
 Death Note – manga
 Duke Nukem – počítačová hra
 Dos Navigator – souborový manažer
 DN – označení pro lodní třídu „lední jachty“ DN International
 Drum național, součást označení státních silnic v Rumunsku
 DN – delivery note – dodací list se zbožím